Het wereldkampioenschap curling voor mannen 2010 werd van 3 tot en met 11 april 2010 gehouden in het Italiaanse Cortina d'Ampezzo. Schotland slaagde er niet in zijn titel te verlengen. In de finale haalde het Canadese curlingteam het van Noorwegen.

Overzicht 
Het was de 52ste editie van het wereldkampioenschap voor mannen, en de eerste die in Italië werd georganiseerd. Naast gastland Italië, dat automatisch mocht deelnemen, kwalificeerde ook de top zes van het voorbije Europees kampioenschap zich rechtstreeks voor het wereldkampioenschap. Denemarken, dat zevende was geworden, moest in een duel met Nederland, dat de B-divisie van het EK had gewonnen, uitmaken welk van de twee landen als achtste en laatste Europese land naar Cortina d'Ampezzo mocht. Uiteindelijk won Denemarken dit voorrecht. Voor de Amerikaanse zone waren er twee tickets weggelegd. Canada, dat het voorgaande WK als beste Amerikaanse land eindigde, was rechtstreeks geplaatst. De Verenigde Staten moesten in een duel met Brazilië uitmaken wie het tweede Amerikaanse ticket kreeg. Uiteindelijk wonnen de Verenigde Staten deze strijd. Voor de Pacifisch-Aziatische zone kwalificeerde de top twee van het voorbije Pacifisch kampioenschap zich voor het wereldkampioenschap, zijnde China en Japan.

De eindzege ging uiteindelijk naar Canada, dat in de finale Noorwegen versloeg met 9-3. Het was de 32ste titel voor Canada in de geschiedenis van het wereldkampioenschap. In de kleine finale was Schotland te sterk voor de Verenigde Staten.

Groepsfase

Play-offs

Halve finale 
Zaterdag 10 april 2010, 16:30 uur

Derde plaats 
Zondag 11 april 2010, 10:00 uur

Finale 
Zondag 11 april 2010, 16:00 uur

Eindstand

Externe links 
Officiële website Cortina d'Ampezzo 2010

Wereldkampioenschap curling
Curling in 2010
Sport in Veneto
Curling